Werkmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Werkmüller (1879–??), deutscher Leichtathlet, Fußballspieler und Turner
 Dieter Werkmüller (* 1937), deutscher Jurist und Hochschullehrer